Porsche Bank România este o bancă din România, deținută de Porsche Holding, cu sediul în Salzburg. Banca oferă servicii financiare pentru clienții autovehiculelor din grupul Volkswagen: Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, Porsche, Bentley și Lamborghini.

Porsche Bank este prezentă pe piața românească din 1999 și cuprinde Porsche Leasing, Porsche Bank, Porsche Broker de Asigurare, Porsche Mobility și Porsche Asigurări.

Note

Legături externe 
www.porschebank.ro - Site web oficial

Bănci din România